Samce – dystrykt w Bhutanie
 Samce – gewog w Bhutanie, w dystrykcie Samce
 Samce – miasto w Bhutanie, stolica dystryktu o tej samej nazwie

Zobacz też 
 Samiec